Bodies Without Organs, een Zweedse popgroep
Body without organs, een concept, gehanteerd door de Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari
Bond van Wetsovertreders, een Nederlandse vereniging
KSV BWO, een Nederlandse voetbalclub uit Hengelo
Wet Bescherming Waterwerken in Oorlogstijd
Boerderijenboek "Wold-Oldambt", een naslagwerk voor boerderijen, streekgeschiedenis en genealogie
Backward wave oscillator, een apparaat voor het opwekken van microgolven
Blue World Order, een groep in het professioneel worstelen

Codes in vervoerssystemen 
Station Bowerno, een treinstation in Indonesië (Bwo)
Station Bricket Wood, een treinstation in Engeland (BWO)
Luchthaven Balakovo, een burgerluchthaven in Rusland (BWO)